Hinton (Canada)
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Hinton (Iowa)
Hinton (Oklahoma)
Hinton (West Virginia)

Personen met de achternaam Hinton.
Charles Howard Hinton (1853-1907), een Engelse wiskundige en schrijver.
Darby Hinton (1957), een Amerikaans acteur en filmproducent.
Howard Everest Hinton (1912-1977), een Brits entomoloog.
Martin Hinton, beschrijver van diersoorten.